25. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржано од 12. јануара до 14. фебруара 1958. у Риги. Турнир је освојио Михаил Таљ. Финалу су претходила четвртфинална такмичења у Тбилисију (победио Марк Тајманов, 16½ поена у 19 партиа), Минску (Ајварс Гипслис, 14½/19) и Ашкабаду (А. Мирошниченко, 13½/19); а затим полуфинала у Лењинграду (Борис Спаски, 12½/19), Свердловску (Виктор Корчној, 13½/19) и Кијеву (Тигран Петросиан, 12½/19).

Четвртфинале

Полуфинале

Финале 
Поред шахиста пласираних из полуфинала придружили су се Таљ и Бронштајн (који су директно ушли у финале према критеријумима рангирања Совјетске федерације) да би играли финале у Риги.

Литература 
 XXV чемпионат СССР по шахматам. Финал: Бюллетень Рижского ЦШК. Рига, 1958. № 1–20.
 Юдович М. Комментируя таблицы… (к итогам XXV и XXVI первенств СССР) // Шахматы за 1958–1959 годы. Москва, 1960. С. 100–186.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1958.